Kathedrale von Mérida steht für:

 Kathedrale von Mérida (Mexiko)
 Kathedrale von Mérida (Spanien), Konkathedrale
 Kathedrale von Mérida (Venezuela)